Velika nagrada Madžarske 2002 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 18. avgusta 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:13,333
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,392
| +0,059
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:13,746
| +0,413
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:14,706
| +1,373
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:14,880
| +1,447
|-
! 6
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:14,980
| +1,547
|-
! 7
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:15,047
| +1,714
|-
! 8
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:15,129
| +1,796
|-
! 9
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:15,214
| +1,881
|-
! 10
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,223
| +1,890
|-
! 11
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,243
| +1,910
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:15,556
| +2,223
|-
! 13
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:15,583
| +2,250
|-
! 14
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:15,804
| +2,471
|-
! 15
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:15,867
| +2,534
|-
! 16
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:16,419
| +3,086
|-
! 17
| 24
|  Mika Salo 
| Toyota
| 1:16,473
| +3,140
|-
! 18
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:16,626
| +3,293
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:17,428
| +4,095
|-
! 20
| 22
|  Anthony Davidson
| Minardi-Asiatech
| 1:17,959
| +4,626
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 77
| 1:41:49,001
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 77
| + 0,434 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 77
|  +13,356 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 29,479 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 37,800 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 77
| + 1:08,804
| 5
| 1
|-
! 7
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 77
| + 1:13,612
| 7
|  
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 76
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 9
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 76
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 76
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 76
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 76
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 13
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 75
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 14
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 75
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 15
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 75
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 16
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 75
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Anthony Davidson
| Minardi-Asiatech
| 58
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 30
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 23
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 20
| Prenos
| 13
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002